Prochorowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Wladimirowna Prochorowa (* 1978), russische Siebenkämpferin 
 Julija Alexandrowna Prochorowa (* 1987), russische Tischtennisspielerin
 Miliza Iwanowna Prochorowa (1907–1959), sowjetische Landschaftsarchitektin

Siehe auch:

 Prochorow